Чумакша — река в России, протекает в Воскресенском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 95 км по правому берегу реки Люнда. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки в болотах юго-восточнее деревни Лобачи на границе с Городским округом Семёновский в 26 км к юго-западу от посёлка Воскресенское. Река течёт на восток, крупнейшие притоки Кибелёк (левый), Рудная Чумашка (правый). Впадает в Люнду у деревни Шишенино.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от города Ветлуга и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400212110000043748
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004374
 Код бассейна — 08.01.04.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Люнды
Реки Воскресенского района (Нижегородская область)